Spyware Terminator — бесплатная утилита для защиты компьютера от spyware, троянов и adware, разработанная компанией «Crawler». На данный момент количество загрузок с официального сайта превышает 32 миллиона. Программа получала множество наград, таких как Softpedia Editor's Review, WebUser Gold Award 2007, Downloadmix rating и другие.

Особенности 
По заявлению разработчиков на официальном сайте программа имеет такие особенности:
 Высокая скорость сканирования компьютера
 Многоязычный интерфейс
 Бесплатная поддержка 
 Бесплатные автоматические обновления
 Запланированные проверки
 HIPS-защита
 Абсолютная бесплатность для домашнего применения

Spyware Terminator существует в 2 вариантах:
 Бесплатная версия
 Платная версия

Различия в функциональности двух версий представлены в таблице:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Полный (офлайн) инсталлятор программы (без spyware-модуля)
 Архив базы данных программы
 

Антишпионские программы